Il doppio del DFS Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Manon Bollegraf e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma solo la Stubbs ha partecipato in coppia con Lisa Raymond.

La Raymond e la Stubbs hanno perso in semifinale contro Lori McNeil e Nathalie Tauziat.

Elizabeth Smylie e Linda Wild hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 McNeil e Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Lori McNeil /  Nathalie Tauziat (finale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno)

 Els Callens /  Laurence Courtois (primo turno) 
 Kerry-Anne Guse /  Rika Hiraki (primo turno) 
 Debbie Graham /  Kristine Radford (quarti di finale) 
 Rosalyn Nideffer /  Pam Shriver (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1996